Alabaugh ist der Name von:
 Alabaugh Canyon, einer Schlucht im US-Bundesstaat South Dakota
 Alabaugh Creek, eines Flusses im US-Bundesstaat Montana

Siehe auch:
 Alabau